FK Chrudim je český futsalový klub z Chrudimě. Od sezóny 2002/03 působí v nejvyšší české futsalové lize. Klub byl založen v roce 1991 pod názvem FC Rváčov. Klub hrával po založení několik let pouze v nižších soutěží. Zvrat nastal v roce 2000, kdy do klubu vstoupila firma ERA-PACK s.r.o., která klub přejmenovala na FK ERA-PACK Chrudim. Od této chvíle začala nejúspěšnější éra v historii chrudimského futsalu. O dvě sezóny později klub získal svůj historický první titul mistra republiky, po sezóně 2017/18 jich má na kontě už čtrnáct. Po nedokončené sezóně 2019/20, kdy byla Chrudim vyhlášena vítězem soutěžního ročníku, z názvu klubu zmizela firma ERA-PACK. Nově se tak klub jmenuje pouze FK Chrudim.

Své domácí zápasy odehrává ve sportovní hale Města Chrudim, která má kapacitu 720 diváků.

Získané trofeje 
 1. česká futsalová liga ( 15x )
 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
 Pohár FAČR ( 12x )
 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021

Historické názvy 
Zdroj:

 1991 – FC Rváčov (Futsal Club Rváčov)
 1991 – 1. FC NADORAZ Rváčov (1. Futsal Club NADORAZ Rváčov)
 1998 – Geodet Rváčov
 2000 – FK ERA-PACK Chrudim (Futsal klub ERA-PACK Chrudim)
 2020 – FK Chrudim (Futsal klub Chrudim)

Soupiska 
Zdroj:

Aktuální k datu: 28. února 2021

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 
 

České futsalové kluby
Futsal v Pardubickém kraji
Futsalové kluby založené v roce 1991
Sportovní kluby v Chrudimi
Fotbal v Chrudimi